Solijera ima više značenja:
 Solijera (Masa-Karara)
 Solijera (Modena)